Алекса́ндр Аки́мович Са́нин (настоящая фамилия Шенберг; ) — русский актёр, театральный режиссёр, театральный педагог.

Биография 
Окончил историко-филологический факультет Императорского Московского университета.

Начав с любительских театральных кружков, участвовал в спектаклях Общества искусства и литературы, где в 1887 году познакомился с Константином Станиславским и с 1898 года состоял в труппе Московского Художественного театра, был сорежиссёром Станиславского в нескольких спектаклях. В 1902 году при смене организационных основ театра и, в частности, из-за расставания театра с Всеволодом Мейерхольдом, Санин ушёл из театра.

С 1902 по 1907 год работал в Александринском театре актёром, режиссёром,  педагогом сценического искусства.

С 1907 года стал работать на зарубежную антрепризу Сергея Дягилева, ставя преимущественно оперу — например, «Борис Годунов» в Гранд-Опера (Париж) в 1908 году.

В 1913 году стал режиссёром в Свободном театре Константина Марджанишвили.

С января 1917 года по 1919 год вновь работал в МХТ, не завершив ни одной постановки. 

Режиссёр первых советских фильмов: «Девьи горы» (1918), «Поликушка» (1919), «Сорока-воровка» (1920).

После 1922 года жил за рубежом, ставил оперные спектакли, в основном русскую оперную классику.

Скончался 8 мая 1956 года в Риме. Похоронен на кладбище Тестаччо.

Семья 
С 1902 года женат на Лике Мизиновой, близкой приятельнице А. П. Чехова. Детей у них не было.

Роли в театре 
 «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Луп-Клешнин
 «Смерть Иоанна Грозного» — Захарьин-Юрьев
 «Одинокие» — старик Фокерат
 «Потонувший колокол» Г. Гауптмана — Водяной
 «Дикая утка» — доктор Реллинг
 «В мечтах» — Алфеев

Постановки 

 Московский Художественный театр
 1899 — «Антигона» Софокла

 Александринский театр
 1902 — «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Н. Островского
 1903 — «Не в свои сани не садись» А. Н. Островского
 1904 — «Горячее сердце» А. Н. Островского

 Старинный театр
 1907 — «Три волхва»
 1907 — «Действо о Теофиле» по Рютбёфу

 Гранд-Опера
 1908 — «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского

 Шатле
 1909 — «Псковитянка»
 1909 — «Хованщина»
 1911 — «Елена Спартанская» Э. Верхарна
 1911 — «Саломея» О. Уайльда

 Театр Елисейских полей
 «Борис Годунова» М. П. Мусоргского

 Друри-Лейн
 «Соловей» И. Ф. Стравинского

 Свободный театр
 1913 — «Сорочинская ярмарка» М. П. Мусоргского

 Большой театр
 1917 — «Князь Игорь» А. П. Бородина
 1922 — «Кармен» Ж. Бизе

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Императорского Московского университета
Театральные режиссёры Российской империи
Театральные педагоги Российской империи
Персоналии:Московский Художественный театр
Русские эмигранты первой волны в Италии
Режиссёры Русской оперы в Париже
Похороненные на кладбище Тестаччо